NDP ist die Abkürzung für:

 Nationaldemokratische Partei, zahlreiche Parteien
 Nationale Democratische Partij, surinamische Partei
 Nationally Determined Parameter, national festzulegende Parameter im Eurocode
 New Democratic Party, eine sozialdemokratische kanadische Partei, siehe Neue Demokratische Partei
 Neighbor Discovery Protocol, dem ARP-Ersatz in IPv6
 Neue deutsche Presse. Zeitschrift für Presse, Funk und Fernsehen der DDR
 Norddeutscher Postbezirk, ein Vorläufer der Deutschen Reichspost
 Nouvelle dynamique populaire, togoische Partei
 National Development Plan, Irlands nationaler Entwicklungsplan für Soziales und Wirtschaft
 Notre Dame de Paris, gotische Kathedrale Notre Dame in Paris siehe Kathedrale Notre-Dame de Paris

Abkürzung